Лукка — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Провінція Лукка — провінція в Італії, у регіоні Тоскана.
 Республіка Лукка — середньовічна держава, яка існувала з 1160 по 1805 рр. в північній Італії.
 Герцогство Лукка — держава, яка існувала з 1815 по 1847 рр. в північній Італії.
 Князівство Лукка і Пйомбіно — короткоживуча італійська держава періоду Наполеонівських війн.